Niemcy:
 Marienborn – okręg administracyjny Moguncji
 Marienborn – dzielnica gminy Sommersdorf w powiecie Börde, w kraju związkowym Saksonia-Anhalt

Inne:
 Marienborn – klasztor